La coupe de Suède de football 1946 est la  de la coupe de Suède de football, organisée par la Fédération suédoise de football. Elle est remportée pour la deuxième fois par le Malmö FF, qui bat en finale le club de deuxième division Åtvidabergs FF par 3 buts à 0.

Phase finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Références 

 

1946
Suede
1946 en Suède